Boban Maksimović – calciatore
 Desanka Maksimović – poetessa
 Goran Maksimović – tiratore
 Nemanja Maksimović – calciatore
 Nikola Maksimović – calciatore
 Novica Maksimović – calciatore
 Ivana Maksimović – tiratrice
 Karl Maksimovič – botanico